Cezary Niewęgłowski (1893-1939), oficer
 Marcin Niewęgłowski (ur. 1888), muzyk
 Wiesław Niewęgłowski (ur. 1941), duchowny